(AE für Keks oder Plätzchen) bezeichnet:
 spezielle Plätzchen in der US-amerikanischen Küche

EDV:
 Magic-Cookie, kurze Datenbank- oder Verzeichniseinträge zum Informationsaustausch zwischen Computerprogrammen
 HTTP-Cookie, Datensätze in Webbrowsern zum Speichern von Informationen durch Websites
 Flash-Cookie, kleine Datei in Webbrowsern, die speziell für den Adobe-Flash-Player Informationen speichert
 Supercookie, (auch Web Storage genannt), eine Technik für Webanwendungen, mit der Daten in einem Webbrowser gespeichert werden, siehe Web Storage

Weiteres:
 Cookie (Film), US-amerikanische Krimikomödie aus dem Jahr 1989
 The Cookies, US-amerikanische Pop-Band
 Cookies (Spiel), ein Kinderspiel
 Spitzname für einen Typ von Luftminen der Royal Air Force, siehe Luftmine#Großbritannien

Siehe auch:

 Cookie-Dropping, Betrugsmethode innerhalb des Affiliate-Marketings
 Urban Cookie Collective, ein ehemaliges Eurodance-Projekt aus Manchester
 Cookie’s Fortune – Aufruhr in Holly Springs, ein US-amerikanischer Film von Robert Altman aus dem Jahr 1999
 Kuki (Begriffsklärung)
 Kucki
 Kooky